Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rodolphe Gilbert e Guillaume Raoux che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)

 Rodolphe Gilbert /  Guillaume Raoux (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1995